Černé jezírko je název několika malých vodních ploch:
 Černé jezírko (okres Ústí nad Orlicí) – zatopená lomová jáma v okrese Ústí nad Orlicí
 Černé jezírko (Adršpašsko-teplické skály) – jezírko pod hradem Skály v Adršpašsko-teplických skalách
 Černé jezírko (Lázně Bělohrad) – jezírko u města Lázně Bělohrad
 Černé jezírko (Jizerské hory) – rašelinné jezírko v Jizerských horách
 Černé jezírko (Lvová) – jezírko nedaleko od zámku Lemberk v okrese Liberec

Související články 
 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 Czarny Staw – název několika ples v Polsku
 Čierne pleso –  – název několika ples na Slovensku
 Char núr (rozcestník) – název několika jezer v Mongolsku
 Črno jezero – název dvou jezer ve Slovinsku

Hydronyma podle barev